Palmyra (Syrië), een oase in Syrië
Palmyra (atol), een atol in Noordelijke Stille Oceaan 
Palmyra (palm), een geslacht van palmbomen
Palmyra (film), een film uit 1997 van Tatiana de Perlinghi

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Zie ook
Palmira (doorverwijspagina)